Narayanganj (stad) - Een stad in Bangladesh
 Narayanganj (zila) - Een district van Bangladesh